Világirodalmi lexikon. Külföldi irodalom, Dézsi Lajos szerkesztésében 1931–1933 között 3 kötetben megjelent lexikon (2001–2002-ben bővítetten a Kassák kiadónál)
Világirodalmi lexikon, az Akadémiai kiadónál 1970–1996 között Király István és Szerdahelyi István főszerkesztésével kiadott lexikon 
Világirodalmi lexikon. A legrégibb irodalmi emlékektől kezdve, a Könyvmíves kiadó 2006-os rövid világirodalmi áttekintése
Világirodalmi lexikon, a tyukodi Black&White kiadó rövid világirodalmi áttekintése